Concilie van Efeze (431), het derde oecumenisch concilie: verwerping van het Nestorianisme
 Concilie van Efeze (449), de Roverssynode: aanvaarding van het monofysitisme (korte tijd later weer verworpen in het concilie van Chalcedon)